Metamora kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Metamora (Illinois)
Metamora (Michigan)
Metamora (Ohio)